«Wonderful World» (иногда наз. «(What a) Wonderful World») — песня американского певца Сэма Кука. Была издана как сингл 14 апреля 1960 года на лейбле Keen Records.

Записана же песня была ещё в 1959 году во время импровизированной сессии, которая стала для Кука последней на Keen Records. В 1960 году Сэм Кук подписал контракт с RCA Victor и ушёл туда, и тогда его старый лейбл выпустил эту ещё не опубликованную запись.

Написали песню Лу Адлер и Герб Алперт, но потом Сэм Кук переработал текст так, чтобы он больше концентрировался на теме учёбы.

Песня достигла 12 места в Billboard Hot 100 и 2 места в билбордовском ритм-н-блюзовом чарте Hot R&B Sides.

В 2004 году журнал Rolling Stone поместил песню «Wonderful World» в исполнении Сэма Кука на 373 место своего списка «500 величайших песен всех времён». В списке 2011 года песня находится на 382 месте.

Чарты и сертификации

Недельные чарты

Версия Сэма Кука

Версия Herman’s Hermits

Версия Арта Гарфанкеля

Версия Джонни Нэша

Сертификации

Примечания

Литература

Ссылки 
 Текст песни (в версии Сэма Кука) на MetroLyrics
 Текст песни (в версии Арта Гарфанкеля) на MetroLyrics

Песни 1959 года
Синглы 1960 года
Песни Сэма Кука
Песни Отиса Реддинга
Песни Simon and Garfunkel
Синглы, возглавлявшие хит-парад Нидерландов
Синглы, возглавлявшие Billboard Adult Contemporary
Синглы, возглавлявшие хит-парад Top Singles журнала RPM
Песни Ричарда Маркса
Синглы, возглавлявшие хит-парад Adult Contemporary журнала RPM